Программа «Радиационные технологии» — структурное подразделение Госкорпорации «Росатом», основанное в 2010 году для реализации стратегической инициативы «Формирование третьего ядра бизнеса Госкорпорации „Росатом“ в области управления излучением». Главная цель — создание и развитие инновационного бизнеса в области радиационных технологий.

Структура 
В состав Программы «Радиационные технологии» входят:
 Объединенная Инновационная Корпорация — проектный офис, инвестиционный центр и управляющая компания.

Программы 
 "В/О «Изотоп» — центр продаж изотопной продукции и оборудования. Компания основана в 1958 году. В настоящий момент является ключевым дистрибьютором изотопной продукции на российском рынке.
 Raims — дочерняя компания В/О «Изотоп», специализирующаяся на экспорте изотопной продукции и развитии зарубежных рынков. Штаб-квартира расположена в Лондоне.

Директор Программы — Михаил Батков

Деятельность 
Ключевые направления деятельности компаний Программы «Радиационные технологии»:

 Ядерная медицина — создание производств российского оборудования для радионуклидной диагностики и лучевой терапии, реализация совместных проектов с ведущими российскими и зарубежными компаниями, оснащение лечебных учреждений, развитие экспорта оборудования российского производства, поставка комплексных решений: ПЭТ-центр, ПЭТ-отделение, отделение радиоизотопной диагностики, отделение радионуклидной терапии.

 Экология — проектирование и строительство заводов по утилизации медицинских и твердых бытовых отходов, создание системы сбора и безопасной утилизации, сервисное обслуживание, логистика, поставка комплексных решений по водоподготовке.

 Центры облучения — реализация проектов по созданию промышленных предприятий в сфере радиационной стерилизации, поставки оборудования на основе ускорителей электронов и гамма-установок, инжиниринг, сервисное обслуживание центров облучения, поставка и утилизация источников ионизирующего излучения.

 Изотопная продукция — обеспечение бесперебойных поставок изотопной продукции, РФП и оборудования, оказание широкого спектра сервисных и логистических услуг.

Основные задачи 
В число приоритетных задач Программы входит достижение глобального технологического лидерства в области радиационных технологий, реализация экспортного потенциала российской продукции, модернизация системы здравоохранения, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Ссылки 
 Официальный сайт Госкорпорации «Росатом» 
 Программа «Радиационные технологии»

Примечания 

Государственные компании России